Haga kan avse:

 -haga – ett ortnamnsefterled
 – ett svenskt fartyg som sänktes under andra världskriget

Geografi

Finland
Haga, Helsingfors stad – en stadsdel i Helsingfors

Sverige
Haga municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Arvika landskommun 1913–1921
Haga, Enköpings kommun – en tätort i Enköpings kommun
Haga slott, Enköpings kommun – ett slott utanför Enköping
 Haga, Falun – en stadsdel i Falun
Haga, Göteborg – en stadsdel i Göteborg 
 Haga församling – en församling i Domprosteriet i Göteborgs stift
 Haga distrikt, Västergötland – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län –2016
Haga, Heby kommun – en småort i Heby kommun
Haga, Jönköping – ett område i Jönköping
Haga, Karlstad – en stadsdel i Karlstad
Haga, Norrköping – en stadsdel i Norrköping
 Haga socken – en socken i Uppland
 Haga landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1948
 Haga församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift –2002
 Haga distrikt, Uppland – ett distrikt i Sigtuna kommun och Stockholms län –2016
Haga, Skanör – en stadsdel i Skanör
Haga, Solna kommun – ett område i Solna kommun
Hagaparken – en park i Haga, Solna kommun 
Haga slott – ett slott i Hagaparken i Solna
 Haga (stadsdelsområde) - ett stadsdelsområde i Sundsvall 
Haga, Sundsvall – en stadsdel i Sundsvall
Haga, Timrå – en del av Vivsta i Timrå
Haga, Umeå – en stadsdel i Umeå
Haga, Västerås – en stadsdel i Västerås
Haga, Örebro – ett område i Örebro
Haga, Östersunds kommun – en by i Östersunds kommun
Haga gård – en gård norr om Lövestad
Vårby Haga – (även Masmo) är ett bostadsområde i kommundelen Vårby i Huddinge kommun

Personer
Noriyuki Haga – en japansk roadracingförare